

Architettura 
 Palazzo Tantucci – edificio storico di Siena

Persone 
 Denise Tantucci – attrice italiana
 Girolamo Tantucci – vescovo cattolico italiano